Behringer steht für folgende Unternehmen:
 Behringer (Maschinenbau)
 Behringer (Tontechnikhersteller)
 Georg Behringer KG, Zementhersteller

Behringer ist der Familienname folgender Personen:
 Edmund Behringer (1828–1900), deutscher Lehrer und Schriftsteller
 Emil Behringer (1881–1974), deutscher Dirigent und Chorleiter
 Ernst Behringer (1942–2023), deutscher Politiker (CDU) 
 Franz Oskar Behringer (1874–1956), deutscher Maler und Grafiker 
 Hans Gerhard Behringer (* 1952), deutscher Psychotherapeut und Autor
 Kurt Behringer (* 1942), deutscher Physiker
 Ludwig Behringer (1824–1903), deutscher Maler
 Melanie Behringer (* 1985), deutsche Fußballspielerin
 Rachel Behringer (* 1989), deutsche Theaterschauspielerin
 Robert Behringer (1948–2018), US-amerikanischer Physiker
 Stefan Behringer (* 1969), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Uli Behringer (* 1961), Schweizer Musiker, Toningenieur und Unternehmer

 Wolfgang Behringer (* 1956), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Bähringer 
 Beringer
 Berringer
 Böhringer